Веветока има више значења:

 Општина Веветока (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Веветока (Веветока, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику